Ви́ктор Семёнович Драчу́к (11 ноября 1936, Рудое Село — 16 августа 1989, Киев) — советский журналист, писатель, краевед и археолог. Кандидат исторических наук.

Биография 
Родился 11 ноября 1936 года в селе Рудое Село Володарского района Киевской области.

После окончания школы поступил на философский факультет КГУ имени Т. Г. Шевченко. Ещё будучи студентом, принимал активное участие в конференциях по археологии.

Руководил научным обществом Киевского университета и комиссией по работе с молодыми учёными АН УССР. Сотрудник Института археологии АН УССР. Заведующий отделом науки газеты «Киевский комсомолец».

В результате пережитой автомобильной катастрофы получил тяжёлую черепно-мозговую травму, попал в больницу в состоянии клинической смерти. Он утратил зрение, речь, слух, был полностью неподвижен. После многих лет эти функции были частично восстановлены усилиями медиков ГДР.

Опубликованная им в 1971 году брошюра «Шаг в неведомое» о росписях Таш-Аира близ Бахчисарая положила начало серии «Археологические памятники Крыма». Интересовался историей и дешифровкой древних письменностей. Также опубликовал исторические очерки по краеведению Крыма и по истории комсомола. Диссертация была посвящена тамгам скифских и боспорских правителей.

Умер 16 августа 1989 года в Киеве.

Публикации 
  (о росписях Таш-Аира близ Бахчисарая)
  (обл.) (о Тмутараканском камне)
  (в пер., суперобл.)
  (о дешифровке древних письменностей)
 
  (обл.)

  (обл.)
  (в пер..)
  (о судьбе историка Павла Надинского (1894—1961))

Примечания

Литература 
 Виктор Драчук: бороться и искать… (Аллея крымских краеведов) // Газета «Терра Таврика» № 2, 25 февраля 2011.

Историки СССР
Археологи СССР
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Популяризаторы науки
Выпускники философского факультета Киевского университета